Peay ist der Name folgender Personen:

 Austin Peay (1876–1927), US-amerikanischer Politiker
 Benjamin Franklin Peay, eigentlicher Name des Musikers Brook Benton (1931–1988)
 J. H. Binford Peay III. (* 1940), ehemaliger General der US Army

Siehe auch:

 Austin Peay State University, Universität in Clarksville, Tennessee (USA)
 Preah Peay Phat, Kambodschanischer Film (1971)
 Tropeang Peay, kambodschanischer Film (1970)
 Pay
 Paye
 Pey (Begriffsklärung)